Montera puede referirse a:

 la montera, gorra o tocado de los toreros;
 la montera, un tipo de sombrero o tocado utilizado por los monteros en la corte española como prenda masculina para el atavío de caza en el siglo XVII;
 la montera segoviana, sombrero o tocado utilizado en la indumentaria tradicional de la provincia de Segovia;
 la montera picona, sombrero tradicional asturiano; 
 la monterilla o montera, un tipo de vela;
 La Calle de la Montera, una de las diez calles que desemboca en la Puerta del Sol;
 el nombre común de la planta Puya chilensis;